William Francis Murphy (bispo, 1885) (1885-1950), bispo de Saginaw
 William Francis Murphy (1890-1949), advogado e político americano
 William Francis Murphy (bispo, 1940) bispo de Rockville